Dutheil est un patronyme français notamment porté par :
 Francis Duteil (1947-2016), coureur cycliste français ;
 Henri Duteil (1922-1943), résistant français ;
 Mireille Duteil (née au ), journaliste et écrivaine française ;
 Sidney Duteil (1955-), musicien de hip-hop et animateur français ;
 Yves Duteil (1949-), chanteur français.
 Paulette Charbonnel-Duteil (1915-2007), femme politique française ;
 Jacques Chazeau-Duteil (1748-1812), général français de la révolution et de l’Empire ;
 Paul Édouard Pouradier-Duteil (1854-1933), général français ;
 Gilbert Louis Robinet Duteil d'Ozane (1746-1826), général français de la Révolution et de l’Empire.

Lien externe

Voir aussi 
 
 
 

Patronyme français
Patronyme limousin